

Patronyme 

André Presle (?-?) est un trompettiste français.
Anthony Presle (1983-), cavalier français.
Jacques Guillaume de Sauville de La Presle (1888-1969), compositeur et professeur français.
Micheline Presle, née Micheline Chassagne (1922-), actrice française.
Thomas Laurent Madeleine Duverne de Presle (1763-1844), militaire français.
Charles Marie Wladimir Brunet de Presle (1809-1875), helléniste, byzantiniste et historien français.

Toponymes 

 Presle, commune française de Savoie ;
 Le centre botanique de La Presle est un jardin botanique situé sur la commune de Nanteuil-la-Forêt dans la Marne ;
 La gare de Doyet-La Presle est une ancienne gare ferroviaire française de la ligne de Montluçon à Moulins.
 Presle, hameau, rattaché à Dampierre-sur-Linotte, en 1972 ;
Patronyme français